Rash:

 Rash (RaSCH; ок. 1150—1230) — французский тосафист (автор комментариев к Талмуду).
 Rash — английское слово, часть названий нескольких видеоигр, например «Road Rash» («Дорожное безумие»; 1991)
 «RASH» () — международная сеть скинхедов.

См. также 
 Раш